Плисов — русская фамилия.

Известные носители:

 Плисов, Александр Моисеевич (1818—1874) — инженер путей сообщения Российской империи.
 Плисов, Борис Васильевич (1907—2000) — кандидат технических наук, доцент, лауреат Государственной премии.
 Плисов, Виктор Васильевич (1935—2021) — советский государственный и партийный деятель.
 Плисов, Евгений Владимирович (род. 1974) — кандидат филологических наук, доцент.
 Плисов, Моисей Гордеевич (1783—1853) — тайный советник, сенатор; профессор Петербургского университета.
 Плисов, Павел (род. 1972) — советский актёр.

См. также 
 Плисовский